Eysler ist der Name von 

 Edmund Eysler (1874–1949), Komponist in Wien
 Otto Eysler (1861–1927), Verleger in Berlin, siehe Dr. Eysler & Co.
 Robert Eysler (1874–1931), österreichischer Schriftsteller 

Siehe auch
 Eisler